Хаапасало (: осиновая роща) — финская фамилия. Известные носители:

 Хаапасало, Вилле (род. 1972) — финский и российский актёр.
 Хаапасало, Йоханнес (1880—1965) — финский скульптор.

См. также 

 Хаапсалу (значения)